

Patronyme 

 Edward Abbey (1927-1989), écrivain américain ;
 Edwin Austin Abbey (1852-1911), illustrateur et peintre américain ;
  ;
  ;
 Lynn Abbey (1948-), écrivain américain ;
 Monroe Abbey (1904-1993), avocat québécois. Il a été à la tête du Congrès juif canadien de 1968 à 1971. Il est le père de Sheila Finestone ;

Prénom

Toponymie 

 Abbey, quartier du district de Greenwich, Londres ;
 Abbey, village en Saskatchewan au Canada ;
  ;
 Abbey Wood, quartier du district de Greenwich, Londres ;
 Mayo Abbey, village irlandais ;
 Waltham Abbey, ville d'Angleterre.

Œuvres de fiction 

 Northanger Abbey, roman de Jane Austen publié en 1817 ;
 Northanger Abbey, téléfilm de Jon Jones de 2007, inspiré du précédent.

Abbayes et établissements d'abbayes 
 Portsmouth Abbey School, école d'une abbaye bénédictine de Portsmouth (Rhode Island)
 Newstead Abbey, abbaye d'augustins près de Notthigam, puis demeure de Lord Byron
 Woburn Abbey, siège du duc de Bedford

Autres 
 Abbey, banque anglaise
 Abbey Theatre, salle de théâtre de Dublin
 Abbeys, peuple de Côte d'Ivoire
 Abbey, langue parlée par ce peuple

Voir aussi 
 Abbé
 Abbaye
 
 
 
 

Patronyme anglais